Bulgakow bzw. Bulgakov ist der Familienname folgender Personen:

 Afanassi Iwanowitsch Bulgakow (1859–1907), russischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Dmitri Witaljewitsch Bulgakow (* 1954), russischer Armeegeneral
 Jakow Iwanowitsch Bulgakow (1743–1809), russischer Diplomat
 Konstantin Jakowlewitsch Bulgakow (1783–1835), russischer Diplomat und Postdirektor
 Makarij Bulgakow (Michail Petrowitsch Bulgakow; 1816–1882), Metropolit von Moskau
 Michail Afanassjewitsch Bulgakow (1891–1940), Schriftsteller ukrainischer Herkunft des Russischen Kaiserreichs und der Sowjetunion
 Michail Iwanowitsch Bulgakow-Goliza (nach 1466–1554/56), russischer Woiwode
 Pawel Iljitsch Bulgakow (1856–1940), russischer General
 Sergei Nikolajewitsch Bulgakow (1871–1944), russischer Ökonom und orthodoxer Theologe
 Walentin Fjodorowitsch Bulgakow (1886–1966), russischer Bibliograph Tolstojs und Museumsleiter

Siehe auch:
 (3469) Bulgakov, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Bulgakowa